Кубок Европы ФИБА 2016/2017 () — 2-й розыгрыш Кубка ФИБА Европа, европейского баскетбольного турнира среди клубных команд под эгидой ФИБА.

Формат 
Квалификация Кубка ФИБА Европа 2016/2017 состоит из одного раунда, в котором 4 команды, разбитые на две пары, разыграют 2 места в регулярном сезоне. Игры пройдут в двухматчевом формате.

В регулярном сезоне Кубка ФИБА Европа 2016/2017 примут участие 40 команд, 21 из которых квалифицировались напрямую, 2 определятся в квалификации, а 17 мест получат проигравшие в квалификации Лиги чемпионов ФИБА 2016/2017. Все команды будут разбиты на 10 групп по 4 команды в каждой, где сыграют круговой турнир, играя с каждым из соперников по матчу дома и в гостях. В следующий раунд проходят по две первых команды из каждой группы и 4 лучшие из команд, занявших третье место в группе.

24 команды, получившие право играть во втором раунде, разобьются на 6 групп по 4 команды, где сыграют круговой турнир, играя с каждым из соперников по матчу дома и в гостях. В следующий раунд проходят проходит первая команда из каждой группы и 2 лучшие из команд, занявших второе место в группе.

Перед плей-офф к 8 командам, прошедшим по итогам второго раунда, добавляются команды, занявшие 5-е и 6-е места в группах по итогам регулярного сезона Лиги чемпионов ФИБА 2016/2017. 16 команд формируют сетку плей-офф, выявляя победителя Кубка ФИБА Европа 2016/2017 в двухматчевых противостояниях.

Участники

Стадии турнира

Команды 
Позиция в скобках указывает место в национальном чемпионате прошлого сезона.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка Кубка ФИБА Европа 2016/2017 прошла 22 июля 2016 года в городе Фрайзинг, Германия.

Команды были разделены на 2 конференции по географическому критерию, а в каждой конференции - на 5 групп по 4 команды в каждой.

Регулярный сезон

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Группа E 

|}

Группа F 

|}

Группа G 

|}

Группа H 

|}

Группа I 

|}

Группа J 

|}

Классификация третьих команд

Второй раунд

Группа K 

|}

Группа L 

|}

Группа M 

|}

Группа N 

|}

Группа O 

|}

Группа P 

|}

Классификация вторых команд

Выбывание из Лиги чемпионов ФИБА

Плей-офф

Сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Евролига 2016/2017
 Кубок Европы по баскетболу 2016/2017
 Лига чемпионов ФИБА 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубок ФИБА Европа 2016/2017